Мауриц Олоф Андерссон (; ,  — , ) — шведский греко-римский борец, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1908.

На Играх 1908 в Лондоне Андерссон соревновался в весовой категории до 73,0 кг. Выиграв четыре схватки, он проиграл в финале и занял второе место, выиграв серебряную медаль.

Через четыре года Андерссон принял участие в Олимпийских играх 1912 в Стокгольме в весе до 75,0 кг, но вышел уже после четвёртого раунда.

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1908 года
Борцы Швеции
Борцы на летних Олимпийских играх 1908 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1912 года